Ebstein:
 Katja Ebstein
 Wilhelm Ebstein